Wiesweg ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Wiesweg (* 1960), deutscher Kameramann
 Marco Wiesweg (* 1974), deutscher Fußballspieler